Metty ist der Familienname folgender Personen:
 Russell Metty (1906–1978), US-amerikanischer Kameramann

Metty steht für:
 den Spitznamen von Matthias Krings